Hrvatska
 Malo Selo (Delnice), gradsko naselje Delnica
 Malo Selo, danas dio grada Starog Grada na otoku Hvaru

BiH
 Malo Selo (Glamoč, BiH), naselje u općini Glamoč
 Malo Selo (Bugojno, BiH), bivše samostalno naselje u općini Bugojno